La Chomette, commune de la Haute-Loire
 La Chomette, lieu-dit de la commune de Saint-Priest-des-Champs, dans le Puy-de-Dôme